Фердинанд Экхардт ():
 Экхардт, Фердинанд (младший) (1902—1995) — австрийско-канадский искусствовед. Сын Фердинанда Экхардта старшего.
 Экхардт, Фердинанд (старший) (1876—1952) — австрийский гравер. Отец Фердинанда Экхардта младшего.